LSB är en akronym som kan syfta på:
 LSB – engelsk akronym för "Least Significant Bit", på svenska känt som minst signifikant bit
 LSB – engelsk akronym för radiotekniktermen "Lower Side Band", på svenska kallat enkelt sidband
 LSB – engelsk akronym för Linux Standard Base grundat av Bruce Perens